Pseudonim osób:
 Dżabir Ibn Hajjan, muzułmański alchemik z VII wieku
 Dżabir Ibn Aflach, muzułmański astronom z XII wieku
 Pseudo-Geber, francuski lub hiszpański XIII wieczny chemik podpisujący się pseudonimem Gebera